Duhovi tj. blagdan silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu, 50 dana nakon Kristova uskrsnuća. Od tuda i izraz Blagdan Pedesetnice, Pentekoste itd. 

Slavi se i kao blagdan "rođenja Crkve" jer Djela apostolska donose da su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se "dalo krstiti te su primili Duha Svetoga". Inače to je i jasno otvaranje spasonosnog poslanja Crkve prema svima a ne samo prema Židovima. 

Naziv "Duhovi" je doslovce preuzet iz staroslavenskog, gdje je to genitiv jednine, a zapravo se odnosi na Duha Svetog koji je jedan, a ne na više duhova kako to zvuči u suvremenom jeziku. 

Ovaj blagdan slave katolici, pravoslavci i mnoge druge kršćanske zajednice.

Vidi i: 
 Duh Sveti

Vanjske poveznice 

Kršćanski blagdani
Duh Sveti